Demtröder ist der Familienname folgender Personen:

 Till Demtrøder (* 1967), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wolfgang Demtröder (* 1931), deutscher Physiker